Jean-Jacques Heilmann (1822–1859), photographe français
 Jean-Jacques Heilmann (1853-1922), inventeur français